Mostarda-branca é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Sinapis alba
 Sinapis alba subsp. mairei